Бельгийка Жюстин Энен-Арденн победительница турнира.

Общая информация 
Лидер мирового рейтинга в сезоне 2006 года Жюстин Энен-Арденн впервые стала победительницей Итогового турнира. Она стала второй представительницей Бельгии после Ким Клейстерс, кому удалось выиграть этот титул.

Прошлогодняя чемпионка Амели Моресмо защищала свой титул в качестве первого номера посева и дошла до финала, проиграв в нём Энен-Арденн.

Из восьми участниц итогового турнира сразу четыре представляли Россию. Единственной из них кто преодолел групповой этап стала Мария Шарапова, которая в полуфинале проиграла Энен-Арденн.

Посев 

  Амели Моресмо (Финал)
  Мария Шарапова (Полуфинал)
 ' Жюстин Энен-Арденн (Титул)
  Светлана Кузнецова (Группа)
  Надежда Петрова (Группа)
  Ким Клейстерс (Полуфинал)
  Елена Дементьева (Группа)
  Мартина Хингис (Группа)

Запасные 

  Патти Шнидер (Не использована)
  Динара Сафина (Не использована)

Сетка

Финальные раунды

Групповой раунд 
Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах.

Красная группа

Жёлтая группа

Ссылки 
 Сетка турнира 

Sony Ericsson Championships 2006